Добриња се може односити на:

 Добриња (Модрича), насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Добриња (Јабланица), насеље у општини Јабланица, Федерација БиХ, БиХ

или:

 Лукавица (притока Босне), река у Републици Српској, БиХ

Види још 
 Добриња I, градска четврт у Источном Сарајеву, у општини Источна Илиџа, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Добриња IV, градска четврт у Источном Сарајеву, у општини Источна Илиџа, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Горња Добриња, насеље у општини Пожега, Златиборски округ, Србија
 Доња Добриња, насеље у општини Пожега, Златиборски округ, Србија
 Средња Добриња, насеље у општини Пожега, Златиборски округ, Србија